Тази страница съдържа списъци на всички сериали, филми и герои от Споделената вселена на живите мъртви (от сериалите „Живите мъртви“, и „Страхувайте се от живите мъртви“, както и предстоящите филми за персонажа Рик Граймс) излъчвани по американската кабелна телевизия AMC.

Сериали

Уеб сериали

Споделени герои 

 Тази таблица само показва герои които са участвали в повече от един сериал или филм.
 Сивите клетки индикират, че героите нямат участие или че още не са се появили.
 В белите клетки са индикирани актьорите и актрисите играли съответните герои.

Източници 

Списъци на телевизионни персонажи